59 американцев, повлиявших в той или иной степени на ход истории США, удостоились чести быть изображёнными на банкнотах национальной валюты. Среди них были президенты, члены кабинета, конгрессмены, судьи, военные деятели и отцы-основатели США. С одобрения Конгрессом в 1862 году широкими полномочиями по надзору за художественным оформлением, печатью и эмиссией банкнот обладает министр финансов США. Дизайн банкнот осуществляет Бюро гравировки и печати, окончательный вариант министр заверяет своей подписью.

В 1928 году Министерство финансов США предложило новый подход к размещению портретов. Специалисты министерства пришли к заключению, что «…портреты некоторых президентов США имеют бо́льшую узнаваемость у публики, чем любые иные», поэтому они должны быть изображены на банкнотах. При этом были сделаны исключения для портретов Александра Гамильтона, Салмона Чейза и Бенджамина Франклина. С тех пор число государственных деятелей США, которые изображаются на банкнотах, находящихся в свободном обращении, остаётся неизменным.

Портреты пяти государственных деятелей США были изображены на банкнотах при их жизни. Авраам Линкольн был изображён на предъявительском векселе номиналом 10 долларов в 1861 году. Салмон Чейз, министр финансов в кабинете Линкольна утвердил собственный портрет для размещения на казначейском билете номиналом 1 доллар в 1862 году. Портрет Уинфилда Скотта, главнокомандующего армией США был помещён на процентные вексели в начале 1860-х годов. В 1864 году Фрэнсис Спиннер, 10-й государственный казначей США и Спенсер Кларк, первый директор Бюро гравировки и печати дали своё согласие быть изображёнными на разменных банкнотах номиналом от 3 до 50 центов. Однако в 1873 году, во многом из-за действий Спиннера и Кларка, Конгресс запретил печатать портреты живущих людей на любых ценных, разменных, долговых бумагах, военных и почтовых документах США.

В списке указаны:
 имена субъектов в алфавитном порядке, а также даты рождения и смерти субъекта — графа «Имя»;
 изображения субъектов на банкнотах США — графа «Портрет»;
 названия должностей, которые занимал субъект будучи на государственной службе США в хронологическом порядке — графа «Должность»;
 тип, номинал и год выпуска той или иной банкноты США — графа «Банкноты США»;
 указание года, которым датируется наиболее раннее появление того или иного лица на банкнотах США — графа «Д.п.п., дата первоначального появления».
В списке указываются банкноты федеральных общегосударственных выпусков в номиналах долларов и центов, а также банкноты Национальных банков. Не отражены банкноты федеральных выпусков не общегосударственного назначения. В списке не указываются групповые портреты, а также аллегорические изображения.

Аббревиатуры для различных типов банкнот 
Портреты многих субъектов были изображены на различных типах банкнот. Тип, номинал и год выпуска той или иной банкноты США указывается согласно порядковому номеру банкноты в так называемом «каталоге Фридберга». «Большой размер» имели ранние банкноты США, он составлял примерно 187×79 мм. (7,375 x 3,125 дюймов). «Банкноты малого размера» — это тип банкнот, находящихся в обращении в настоящее время, их размер составляет 156×67 мм. (6,125 x 2,625 дюймов). Однако, в зависимости от линий разреза и обрамления допустимы отклонения от заявленных размеров до 2 мм. (0.08 дюйма). «Банкноты особо большого размера» не имеют одинаковых величин, однако все они имеют несколько бо́льшую площадь, чем «банкноты большого размера».

Изображённые люди

Сводная таблица по должностям субъектов 
В данной таблице указываются названия должностей, которые занимали изображенные на банкнотах США государственные деятели в то или иное время, а также их количество. Поскольку некоторые персоны последовательно занимали несколько высоких должностей, к примеру, «Сенатор США», затем «Президент США», то они будут отражены как в первой ячейке, так и во второй.

Примечания

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 The National Currency Foundation

Персоны
Персоны
США